

Список кораблей, купленных в 1694—1725 гг. 

 Святое пророчество. Переоборудован в торговое судно в 1695 г.
 Самсон (1711), 32 ор. Построен в Англии. Приобретён для русского флота в 1711 г.по заказу А. Д. Меньшикова. Выбыл из состава флота после 1739 г.
 Святой Яков, 22 ор. Приобретён для русского флота в Голландии. Выбыл из состава флота в 1732 г.
 Святой Антоний, 50 ор. (бывший Don Antonio di Padua) — Приобретён в Гамбурге в 1711 г., потерпел крушение в 1716 г.
 Эсперанс. Бывш. голландский «Гарденбрук». Куплен в 1712 г. Ф. С. Салтыковым. Выбыл из состава флота после 1739 г.
 Рандольф, 50 ор. (бывш. англ. Randolph) — Приобретён в Англии в 1712 г. Т. Стельсом, вышел из состава флота в 1725 г.
 Булинбрук, 52 ор.(постройки 1702 г., бывш. англ. Sussex) — Взят шведами в 1714 г. на пути в Россию, возвращён Англии.
 Оксфорд, 50 ор. (постройки 1699 г., бывший Tankerfield) — Приобретён в 1712 г., продан в Англии в 1717 г.
 Виктория, 50 ор. (1706, Англия, бывш. франц. Grand Vainqueur, (бывш. франц. Gaillard) Oaillard ? бывш. голланд. Overwinnaer, захвачен в 1708 г.) — Приобретён для русского флота в 1712 г. Ф. С. Салтыковым, переделан в провиантшип (1716), выведен из состава флота после 1739 г.
 Страфорд 50 ор. (построен в 1700 г. в Англии, бывш. англ. Wintworth) — Приобретён для русского флота в 1712 г. Ф. С. Салтыковым, госпиталь (1717), брандер (1727), разобран в 1732 г.
 Фортуна, 50 ор. (бывш. англ. Fortune) — Приобретён для русского флота в 1713 г. Ф. С. Салтыковым, разбился в 1716 г.
 Армонт, 50 ор. (бывш. англ. Armont) — Приобретён для русского флота в 1713 г. Ф. С. Салтыковым, брандер (1734), разобран в 1747 г.
 Арондель, 50 ор. (бывш. англ. Arundel) — Приобретён для Русского флота в 1713 г. Ф. С. Салтыковым, выведен из состава флота в 1747 г.
 Перл, 50 ор. (1706/13, бывш. голланд. Groote Perel) — Приобретён для русского флота в 1713 г., госпиталь (после 1734).
 Леферм, 70 ор. (бывш. англ., захвачен в сражении при Малаге (1702), бывший французский le Ferme) — Приобретён для русского флота в 1713 г. Ф. С. Салтыковым, выведен из состава флота в 1737 г.
 Лондон, 54 ор. (бывш. англ.) — Приобретён в 1714 г. Ф. С. Салтыковым, разбился 1. 10. 1719 г.
 Святой Николай, 42 ор. Куплен Осипом Соловьёвым в Голландии. В 1716 г. переоборудован в транспорт.
 Ричмонд, 46 ор. (бывш. англ.) Приобретён для русского флота в 1714 г. Ф. М. Салтыковым. Разобран в 1721 г.
 Лансдоу (1713), 32 ор. Куплен Ф. С. Салтыковым в 1713 г. Выбыл из состава флота в 1725 г.
 Британия, 50 ор. (бывш. англ. Great Allen) — Приобретён для русского флота в 1714 г. Ф. С. Салтыковым, переоборудован в прам (1728).
 Портсмут, 54 ор. (1714, построен в Голландии по заказу России) — разбился 1. 10. 1719 г.
 Девоншир, 52 ор. (1714, построен в Голландии по заказу России) — Выведен из состава флота после 1737 г.
 Марльбург (Мальборо) 60 (1714, построен в Голландии по заказу России) — Выведен из состава флота в 1747 г.
 Принц Евгений, 50 ор. (1721, построен в Голландии по заказу России) — Выведен из состава флота после 1739 г.
 Ништадт, 56 ор. (1721, построен в Голландии по заказу России, пришёл в Россию как Rotterdam) — Разбился в 1721 г. на пути в Россию.
 Без названия, 56 ор. (1710, бывш. франц. Beau Parterre, бывш. голланд. Schonauwen, захвачен в 1711 г.) — На пути в Россию захвачен Швецией и переименован в Kronskepp.
 Syurireis (=Surrey?) — Продан Испании в 1714 г. (как Real Macy, 60 ор.)? (никогда не входил в состав Русского флота).

Корабли, приобретённые Русским флотом в 1770—1792 гг. 

 Северный орёл, 40 ор. Куплен в 1770 в Лондоне вместо проданного на слом КОР «Северный Орёл» из состава 2-й Архипелагской эскадры. В 1780 г. переоборудован в транспорт. В 1790 г. разобран.
 Григорий, фрегат, ?. Куплен в Архипелаге. Разобран после 1786 г.
 Парос, 10 ор. Куплен в 1770 в Архипелаге, вошел в состав БФ. В 1777—1779 и 1781—1782 гг. занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде, а в 1785—1790 гг. — на Ревельском рейде. Разобран в 1790 г.
 Победа, 16 ор. Куплен в Архипелаге в 1770, вошел в состав БФ. 5. 9. 1775 г. во время шторма разбился у Балаклавы
 Святой Николай, 26 ор. Бывший греческий фрегат, в 1770 добровольно присоединившийся к 1-й Архипелагской эскадре. Вошел в состав БФ, с 1775 — в составе ЧФ. Разобран после 1788 г.
 Святой Павел (с 1779 г. — «Архипелаг»), 22 ор. Куплен в 1770 в Ливорно, вошел в состав БФ. Разобран в 1782 г.
 Слава, 16 ор. Куплен в 1770 в Архипелаге, вошел в состав БФ. В 1776 из Архипелага перешел в Ливорно, где был продан.
 Фёдор, фрегат. Куплен в Архипелаге в 1770, вошел в состав БФ. Затонул 18. 10. 1771 г. у о-ва Св. Евстратия в Архипелаге.
 Запасный. Куплен в 1772 в Архипелаге, вошел в состав БФ. С 1776 до 7.1778 г. занимал брандвахтенный пост в устье Западной Двины. Разобран после 1782 г.
 Констанция, 22 ор. Куплен в 1772 в Архипелаге, вошел в состав БФ. В 1784—1785 гг. занимал брандвахтенный пост на Ревельском рейде. Разобран в 1787 г.
 Помощный, 20 ор. Куплен в 1772 в Архипелаге, вошел в состав БФ. С 1778 до 1783 г. занимал брандвахтенный пост в устье Западной Двины. Разобран после 1783 г.
 Николай Беломорский, 20 ор. (Греч. название — Aspri Thalassa. Куплен в одном из средиземноморских портов, в 1792 вошел в состав ЧФ. В 1806 занимал брандвахтенный пост в Николаеве. В 1807—1808 перевозил грузы в порты Черного моря. Разобран после 1808.
 Святой Матвей, 16 ор. Куплен в одном из средиземноморских портов, в 1792 вошел в состав ЧФ. Разобран в 1804 г.

Корабли, приобретённые Русским флотом в 1838—1892 гг.

Пароходы и пароходо-фрегаты 

 Ладога (1838), пароход, 1 ор. Исключён из списков 15. 2. 1892 г.
 Невка (1838), пароход, 2 ор. Тимберован в 1852 г. К 1902 г. — блокшив № 15, позже — «Котка».
 Камчатка (1840), пароходо-фрегат, 14/16/18 ор. Построен в Нью-Йорке на частной верфи Вильяма Брауна. В 1857 г. тимберован Исключён из списков 28. 5. 1866 г.
 Владимир (1845), пароходо-фрегат, 5 ор. Построен в 1845 г. в Ливерпуле Мобилизован в военный лот в 1854 г. из Почтового ведомства. 13. 1. 1891 г. разооружён и передан к порту. Исключён из списков 5. 6. 1893 г.
 Фонтанка (1845), невооружённый пароход. Построен в Швеции на Мутальском заводе. Продан в 1868 г.
 Ильмень (1852), пароход, 2 ор. Построен в Бельгии.
 Ястреб (1852), пароход, 3 ор. Построен в Челси, Англия. Исключён из списков 7. 4. 1907 г.
 Онега (1856), пароход, 2 ор. Построен в Ливерпуле в 1852 г.. Куплен в 1856 г. Исключён из списков 1. 8. 1907 г.
 Вестовой (1853), невооружённый пароход. Построен в Швеции. Исключён из списков 26. 11. 1894 г.
 Штандарт (1858), пароход, 8 ор. Построен в Бордо. Исключён из списков 19. 12. 1892 г.
 Светлана (1858), винтовой фрегат, 40 ор. Построен в Бордо. В 1870 г. тимберован и перевооружён нарезными пушками. Исключён из списков 15.02.1892 г.
 Ижора (1861), пароход, 2 ор. Построен в Англии.
 Славянка (1861), невооружённый пароход.
 Аракс (1861), невооружённый пароход. Построен в Ливерпуле.
 Петербург, невооружённый пароход. Передан Морведу из Почтового ведомства в 1862 г.
 Нева (1862), невооружённый пароход. Построен на заводе Коккериль в Бельгии.

Броненосные корабли 
 Генерал-Адмирал (1858), винтовой фрегат, 58/70 ор. Построен в Нью-Йорке. Исключён из списков 14. 6. 1869 г. Разобран в 1870 г. в Кронштадте.
 Первенец (1863), броненосная плавбатарея (1863), броненосец береговой обороны (с 1. 2. 1892 г.), 26 ор. Построен в Англии на верфи «Tyne Iron Sb Co» по заказу Морского ведомства. Разооружён 2. 9. 1905 г. 29. 9. 1905 г. исключена из списков. Продана 26. 8. 1908 г. как баржа.
 Вещун (1864), однобашенная лодка, монитор (1869), броненосец береговой обороны (1892), 2 228-мм ор. Заложена в Бельгии. Достраивалась в Санкт-Петербурге.
 Колдун (1864), однобашенная лодка, монитор (1869), броненосец береговой обороны (1892), 2 228-мм ор. Заложена в Бельгии. Достраивалась в Санкт-Петербурге.

Клиперы 
 Гайдамак (1860), клипер, 7 ор. Построен в Англии. Исключён из списков 11. 10. 1886 г.
 Европа (1878), клипер, 8 ор. Построен на верфи Крампа в Филадельфии (США). 14. 7. 1885 г. передан Добровольному флоту. С 31. 7. 1895 г. в составе Балтфлота в качестве транспорта. С 13. 9. 1900 по 16. 10. 1909 г. — учебное судно. С 28. 12. 1918 г. блокшив.
 Азия (1874), клипер, 7 ор. Построен на верфи Крампа в Филадельфии (США). С 11. 3. 1906 г. — учебное судно. 16. 8. 1911 г. сдан к порту. 21. 5. 1915 г. расконсервирован, обращён в транспорт, с 20. 5. 1916 г. учебное судно. 26. 9. 1923 г. исключён из списков флота.
 Африка (1878), клипер, 9 ор. Построен в Честере (США). С 24. 3. 1906 г. — учебное судно. 29. 9. 1923 г. исключён из списков флота.
 Забияка (1878), клипер, 7 ор. Построен на верфи Крампа в Филадельфии (США). С 1. 2. 1892 г. крейсер 2 ранга. Погиб 12. 10. 1904 г. в Порт-Артуре. Поднят японцами и сдан на слом.

Корветы 
 Баян (1857), винтовой корвет, 16 ор. Построен в Бордо. Тимберован в 1873 г. С 1.02.1892 года — учебное судно. Исключён из списков флота 10.01.1899 года. Продан на слом в 1901—1902 годах.

Шхуны 
 Бакан (1857), паровая шхуна. Построена в Англии. С 1. 2. 1892 г. — транспорт. Исключена из списков 1. 12. 1910 г.
 Веха (1857), паровая шхуна. Построена в Англии. 11. 2. 1868 г. села на камни в Моонзунде.
 Секстан (1859), паровая шхуна. Построена в Англии. С 1. 2. 1892 г. — транспорт. Судно разобрано на металл в начале 1950-х гг.
 Компас (1859), паровая шхуна. Построена в Англии. С 1. 2. 1892 г. — транспорт.

См. также 

 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Военно-морской флот России

Списки кораблей Российского императорского флота
Военно-морской флот России
Военные корабли России